Nappa steht für:

  Nappaleder, chromgegerbtes Glattleder

Nappa ist der Familienname folgender Personen:

 Emilio Nappa (* 1972) italienischer Geistlicher